Фред Бодсворт (1918—2012) — канадский писатель, журналист и натуралист-любитель.

Биография 
Родился 11 октября 1918 года в канадской провинции Онтарио (в Port Burwell ).

Работал журналистом в журналах St. Thomas Times-Journal, The Toronto Star, and Maclean’s. В 1964—1967 годах был президентом Федерации натуралистов Онтарио. В 2002 году удостоен литературной премии им. Мэтта Коэна. Его произведения переведены на немецкий, испанский и другие языки; на русском языке издан роман The Strange One («Чужак с острова Барра»).

Скончался 15 сентября 2012 года в больнице Скарборо в Торонто.

Библиография 
 The Last of the Curlews (1955) ISBN 0-7710-9874-X, ISBN 1-887178-25-2
 The Strange One (1959)
 Kanina (1962)
 The Atonement of Ashley Morden (1964)
 The Sparrow’s Fall (1967)
 Pacific Coast (1970)

На русском языке 
 Чужак с острова Барра / Пер. с англ. А. Голембы. — : Молодая гвардия, 1974.
 «Роман-газета». — № 6. — 1976.

Журналисты Канады
Писатели Канады
Лауреаты премии Мэтта Коэна